Дра́кула (буквально — маленький дракон) может означать:

Персоналии 
 Влад III Цепеш (Дракула) — господарь Валахии (XV век).
 Дракула — вампир, персонаж литературных произведений и кинофильмов, прототипом которого стал Влад Цепеш.
 Дракула — персонаж комиксов производства Marvel Comics.
 Дракула — персонаж книг Николая Носова «Незнайка на Луне», богач

Литературные произведения 
 «Сказание о Дракуле воеводе» — древнерусский памятник художественной прозы XV века; автор (предположительно) — дьяк Фёдор Курицын.
 «Дракула» — роман Брэма Стокера (1897).

Фильмы 
 «Смерть Дракулы» — венгерский фильм 1921 года.
 «Дракула» — американский фильм 1931 года.
 «Дракула» — американский испаноязычный фильм 1931 года.
 «Дочь Дракулы» — американский фильм 1936 года.
 «Сын Дракулы» — американский фильм 1943 года.
 «Дом Дракулы» — американский фильм 1945 года.
 «Дракула» — британский фильм 1958 года.
 «Невесты Дракулы» — британский фильм 1960 года.
 «Дракула: Князь Тьмы» — британский фильм 1966 года.
 «Дракула восстал из могилы» — британский фильм 1968 года.
 «Шрамы Дракулы» — британский фильм 1970 года.
 «Дьявольские обряды Дракулы» — британский фильм 1971 года.
 «Графиня Дракула» — британский фильм 1971 года.
 «Дракула, год 1972» — британский фильм 1971 года.
 «Дракула против Франкенштейна» — франко-испанский фильм 1972 года.
 «Дракула — отец и сын» — французский фильм 1976 года.
 «Дракула» — американо-британский фильм 1979 года.
 «Смерть Дракулы» — американский фильм 1980 года.
 «Дракула» — американский фильм 1992 года.
 «Восставший Дракула» — американский фильм 1993 года.
 «Дракула: Мёртвый и довольный» — американский фильм 1995 года.
 «Дракула 2000» — американский фильм 2000 года.
 «Дракула 2: Вознесение» — румыно-американский фильм 2003 года.
 «Дракула 3000» — американский фильм 2004 года.
 «Дракула 3: Наследие» — американский фильм 2005 года.
 «Визит семьи Дракулы» — нидерландский фильм 2006 года.
 «Дракула: Между любовью и смертью» — квебекский мюзикл, премьера состоялась 31 января 2006 года.
 «Дракула: любовь сильнее смерти» — французский мюзикл 2011 года.
 «Дракула 3D» — фильм 2012 года производства Франции, Италии и Испании.
 «Дракула» — американский фильм 2014 года.

Телесериалы 
 «Дракула» — канадско-американский телесериал 1990 года.
 «Дракула» — американский телесериал 2013 года.
 «Дракула» — британский телесериал 2020 года.

Компьютерные игры 
 «Bram Stoker’s Dracula» игра для многих платформ и различных жанров по фильму Дракула.
 «Dracula 2: The Last Sanctuary» (PC,PS) — квест 2000 года.
 «Dracula — Love Kills» (PS) — квест 2000 года.
 «Dracula 3: The Path of the Dragon» (PC) — квест 2008 года.
 «Dracula: Origin» (PC,MAC OS) — квест 2008 года.
 «The Dracula Files» (PC) — квест в стиле «поиск предметов» 2008 года.
 «Dracula: The Path Of The Dragon — Part 1» (iOS) — квест 2010 года.
 «Dracula: The Path Of The Dragon — Part 2» (iOS) — квест 2010 года.
 «Dracula: The Path Of The Dragon — Part 3» (iOS) — квест 2010 года.
 «Dracula — Love Kills» (MAC OS) — квест 2011 года.
 «Dracula: Resurrection — Part 1» (iOS) — квест 2011 года.

В биологии 
 Дракула () — род орхидей.
 Дракула химера () — вид травянистых растений семейства орхидные.
 «Муравей Дракула» — название муравьёв видов Adetomyrma venatrix и Mystrium mysticum.

См. также